Антон Данилович Авраменко () — , управитель Артинского завода в 1892—1893 годах, управитель Саткинского завода в 1899—1910 годах.

Биография 
Родился в потомственной дворянской семье.

В 1889 окончил Горный институт по второму (заводскому) разряду вместе с Шуруповым Петром.

Служба в Златоустовском горном округе в 1889—1891 годах, смотритель Кусинского завода в 1891—1892 годах, управитель Артинского завода в 1892—1893 годах, смотритель Златоустовских заводов в 1893—1895 годах, смотритель Оружейной и Князе-Михайловской фабрик в 1895—1897 годах, механик, архитектор и смотритель чертежной Златоустовского горного округа в 1898―1899 годах, управитель Саткинского завода в 1899—1910 годах, где провел реконструкцию завода. 
В 1910—1916 годах являлся помощником горного начальника Златоустовского горного округа. В 1916 году вышел в отставку по состоянию здоровья. 

В июне 1899 года принимал участие в уральской экспедиции Д. И. Менделеева, предоставил материал для книги «Уральская железная промышленность в 1899 году».

От горного ведомства сотрудничал с земством, руководил Златоустовским музыкально-драматическим кружком, действовавшим в городе.

Награды и чины 
За свои достижения был неоднократно отмечен:
 1889 — губернский секретарь;
 1895 — титулярный советник;
 1896 — орден Св. Станислава 3-й степени;
 1898 — коллежский асессор;
 1902 — надворный советник; 
 1902 — орден Святой Анны 3-й степени;
 1905 — орден Св. Станислава 2-й степени;
 26.09.1906 — коллежский советник;
 1910 — орден Святой Анны 2-й степени;
 1910 — статский советник.

Библиография 
 Авраменко А. Д. Краткий очерк развития выплавки чугуна из домен Саткинского завода : Докл. 2 Всерос. съезду деятелей по горн. делу, металлургии и машиностроению / А. Д. Авраменко. — [Санкт-Петербург] : тип. Шредера, [1913]. — 18 с.
 Авраменко А. Д. Приложение 12. Из Саткинского завода//Уральская железная промышленность в 1899 году/ Ред. Д. И. Менделеев. — СПб.: Типография В. Демакова, 1900

Примечания 

Выпускники Санкт-Петербургского горного института (до 1917 года)